Le coup Molimard désigne trois combinaisons du jeu de dames qui doivent leur nom à l'ancien champion d'Europe français Alfred Molimard décédé en 1943.

Coup Molimard ou coup du caméléon 
Le « coup Molimard » est synonyme de « coup du caméléon ».

Coup Molimard ou Jernberg 
Le « coup Molimard » est aussi un coup de début dont le mécanisme, commençant comme un coup du cheval, peut se présenter plus tard dans la partie. Il porte alors davantage le nom de « coup Jernberg ».

Coup Molimard en partie Weiss 

Le coup Molimard est aussi la dénomination internationale d'une combinaison spectaculaire et thématique de la partie Weiss. Le coup peut également être réalisé avec la formation de pions appelée « bloc de l'Est ». Voir animation.

Son mécanisme procure une première rafle partant du pion 34 et, après la prise (25x34) du pion adverse, une seconde rafle partant du pion 48.

Pour cette dernière rafle, le deuxième chaînon est mis en place par « trappe-chenille » tandis que le premier chaînon est déjà en prise. Cette particularité fait du coup Molimard un des procédés élémentaires de constitution de rafle.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 
 
 .
 .
 .

Notes et références 

molimard